

Geografia

Italia
Civita – comune in provincia di Cosenza
Civita – frazione di Bagnoregio in provincia di Viterbo
Civita – frazione di Collepardo in provincia di Frosinone
Civita – frazione di Oricola in provincia dell'Aquila
Civita (o Civita Superiore) – frazione di San Sossio Baronia in provincia di Avellino, corrispondente forse all'antica Trivicum
Civita – frazione di Torella del Sannio in provincia di Campobasso
Civita – antica denominazione medioevale di Olbia in Sardegna
Civita – quartiere di Catania
Civita Castellana – comune italiano in provincia di Viterbo
Civita d'Antino – comune italiano in provincia dell'Aquila
Civita Superiore – frazione di Bojano in provincia di Campobasso
Contrada Civita – frazione di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza

Persone
Cesare Civita (1905-2005) – editore italiano
Giulia Civita Franceschi (1870-1957) – educatrice italiana
Ramiro Civita (1966) – direttore della fotografia argentino
Salvatore Civita (1938-2008) – politico italiano
Tullio Levi-Civita (1873-1941) – matematico e fisico italiano

Altro
Civita – nome proprio femminile italiano
Palazzo Civita – edificio di Milano